

Aziende 
 Birra Forst – birrificio italiano

Geografia

Austria 
 Forst – frazione di Kalsdorf bei Graz, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Forst – frazione di Kobenz, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Forst – frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)

Germania

Comuni 
 Forst – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Forst – comune nel circondario di Altenkirchen (Renania-Palatinato)
 Forst an der Weinstraße – comune nel circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Forst (Eifel) – comune nel circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Forst (Hunsrück) – comune nel circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Forst (Lausitz) – città nel circondario della Sprea-Neiße (Brandeburgo)
 Circondario di Forst – ex circondario con capoluogo Forst (Lausitz)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Forst – quartiere di Aquisgrana, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Forst – frazione di Feilitzsch, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Forst – frazione di Oberviechtach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Forst – frazione di Schnaittenbach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Forst – ex comune ora frazione di Schonungen, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Forst – ex comune ora frazione di Weihenzell, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Forst – frazione di Wiehl, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Forst Potsdam Süd – quartiere di Potsdam, città extracircondariale (Brandeburgo)

Italia 
 Forst – nome tedesco di Foresta, frazione del comune di Lagundo nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Repubblica Ceca 
 Forst – antico nome tedesco di Fořt, frazione del comune di Černý Důl nel distretto di Trutnov (Hradec Králové)

Svizzera 
 Forst – ex comune ora frazione di Forst-Längenbühl, comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Forst-Längenbühl – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Persone 
 Willi Forst (1903-1980) – regista, attore e cantante austriaco